Maurus est un évêque de Cracovie. 
 Maurus est un genre de lépidoptères.